Луковник — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Луковник — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Луковник — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.